Викимедиа ():
 Движение Викимедиа, или просто Викимедиа — глобальное сообщество участников проектов Викимедиа и обслуживающих их организаций.
Название «Викимедиа» носят также следующие организации:
 Фонд Викимедиа () — некоммерческая организация, обеспечивающая материальную основу для ряда интернет-сообществ, создающих свободно распространяемое содержимое, наиболее известное из которых — свободная энциклопедия Википедия.
 Викимедиа РУ — юридически самостоятельная организация, созданная для содействия на территории Российской Федерации развитию проектов, связанных с созданием и распространением свободной для использования энциклопедической, образовательной и иной информации, отражающей знания, накопленные человечеством. Авторизована Фондом Викимедиа.
 Викимедиа Украина — юридически самостоятельная организация, созданная для содействия на территории Украины развитию проектов, связанных с созданием и распространением свободной для использования энциклопедической, образовательной и иной информации, отражающей знания, накопленные человечеством. Авторизована Фондом Викимедиа.
 Викимедиа Армения — юридически самостоятельная организация, созданная для содействия на территории Армении развитию проектов, связанных с созданием и распространением свободной для использования энциклопедической, образовательной и иной информации, отражающей знания, накопленные человечеством.

См. также 
 MediaWiki